Minecraft  steht für: 

 Minecraft, Open-World-Videospiel (2009)
 Minecraft Earth, Augmented-Reality-Videospiel (Nicht mehr verfügbar)
 Minecraft Dungeons, Dungeon-Crawler-Videospiel (2020)
 Minecraft: Story Mode, in acht Episoden aufgeteiltes Point-and-Click-Videospiel (2015)
 Minecraft – Builders & Biomes, Brettspiel basierend auf dem Videospiel Minecraft (2019)
 Minecraft Legends, Abenteuer-Videospiel (Release 2023)
 Minecraft: The Story of Mojang, Dokumentarfilm von Paul Owens (2012)